Arnulf Auerböck, Kameramann
 Christoph Auerböck, österreichischer Ethnologe und Historiker